«Сценический дебют» () — кинофильм, мюзикл режиссёра Льюиса Гилберта. Сценарий написан Ричардом Харрисом по мотивам его одноимённой пьесы.

Сюжет 
Мавис, главная героиня фильма, была многообещающей актрисой бродвейских шоу. В тот момент, когда настоящий большой успех был уже близок, случилось так что она влюбилась и вышла замуж. Следуя за своим супругом Мавис оказалась в Буффало, далеко от центра театральной жизни.

Мавис нашла утешение в том, что даёт уроки степа простым людям. Её ученики и ученицы: клерк и библиотекарша, медсестра и домохозяйка. Все они люди непростых судеб и Мавис просит их поделиться во время занятий своими проблемами.

Как то раз класс Мавис просят выступить на благотворительном вечере. Это первое появление перед большой публикой и она тщательно готовится к выступлению…

Критика 
Роджер Эберт прохладно отозвался о фильме как о неумелой попытке снять провинциальный «Кордебалет». Звезда фильма Лайза Миннелли оттягивает на себя всё зрительское внимание и прочие персонажи выглядят очень бледно на её фоне. Время настоящих мюзиклов уже ушло и один только талант Миннелли не вытягивает картину.

Сюжет довольно далёк от пьесы, по мотивам которой создан фильм. Так в пьесе внимание сфокусировано, главным образом, на внетворческих проблемах учеников танцевального класса, тогда как в фильме, по законам мюзикла, гораздо больше времени уделено музыкальным и танцевальным номерам.

В ролях 
 Лайза Миннелли — Мавис Тернер
 Билл Ирвин — Джеффри
 Эллен Грин — Максин
 Джейн Краковски — Линн
 Джули Уолтерс — Вера
 Андреа Мартин — Дороти
 Шелли Уинтерс — миссис Фрейзер

Награды и номинации 
 1976 — номинации на премию BAFTA
 Лучшая актриса второго плана — Джули Уолтерс

Ссылки 
 
 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Музыкальные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года